Arena Mokpo – przeznaczona do siatkówki hala sportowa znajdująca się w mieście Mokpo, w Korei Południowej. Hala może pomieścić 4 000 widzów, wszystkie miejsca są siedzące.

Hale sportowe i widowiskowe w Korei Południowej